Farini - localidade italiana
Luigi Carlo Farini - ex-primeiro-ministro da Itália
Guillermo Antonio Farini - apresentador e equilibrista, conhecido como "o Grande Farini"

Desambiguação